Моссельмаш:
 Моссельмаш — завод в Москве.
 Моссельмаш — железнодорожная платформа в Москве.